Мильяна ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алькаррия. Занимает площадь 28 км². Население — 158 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 86 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ficha de Guadalajarainteractiva.com
 Estupendo articulo sobre la iglesia de Millana
 Mapas topográficos de Millana
 Pequeño articulo del románico alcarreño
 Ficha del pueblo de la Diputación de Guadalajara
 Libro "Millana, su historia, arte y costumbres" por los hermanos Checa Torralba

Муниципалитеты Гвадалахары